Всехсвятское — название населённых пунктов в России:
 Всехсвятское — бывшее село Московской губернии, вошедшее в состав города Москвы. В настоящее время территорию села занимают московские районы Аэропорт и Сокол.
 Всехсвятское — село в Белохолуницком районе Кировской области.
 Всехсвятское — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Всехсвятское — село в Первомайском районе Ярославской области.

См. также 
 Всехсвятское благочиние
 Всехсвятское сельское поселение
 Всехсвятское кладбище
 Всесвятское
 Всехсвятский